Натуральне число 286
 286 рік до нашої ери
 286 рік нашої ери